

Персоналії 

 Джордж Фентон (;  1950) — англійський композитор та актор.
 Джорджія-Мей Фентон (; 2000) — британська гімнастка, учасниця чемпіонатів світу та Європи.
 Лоррейн Фентон (, уроджена — Грехем, ; 1973) — ямайська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2000).
 Пол Джон Фентон (;  1959) — американський хокеїст.
 Роджер Фентон (; 1819—1869) — британський фотограф-новатор.

 Фентон Робінсон (; 1935—1997) — американський блюзовий співак.

Топонім 

 Фентон — місто, штат Айова
 Фентон — місто, штат Мічиган
 Фентон — місто, штат Міссурі
 Фентон — місто, штат Нью-Йорк
 Фентон — селище, штат Луїзіана

Див. також 
 Реакція Фентона